Фельцман — еврейская и немецкая фамилия:

Известные носители 
 Фельцман, Владимир Оскарович (род. 1952) — российско-американский пианист, сын Оскара Фельцмана.
 Фельцман, Максимилиан (1894—1962) — немецкий генерал от артиллерии.
 Фельцман, Оскар Борисович (1921—2013) — российский композитор.